Tineo steht für:

 Tineo, Gemeinde in der autonomen Region Asturien, im Norden Spaniens
 Tineo, auch Palo Santo, südchilenischer Baum, botanisch Weinmannia trichosperma, Familie Cunoniaceae, Handelsbezeichnung auch 'indischer Apfel'
 Tineo (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Tineo ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Tineo Leigue (1929–2011), bolivianischer Politiker und Diplomat
 José Amable Durán Tineo (* 1971), dominikanischer Geistlicher, Weihbischof in Santo Domingo
 Luis Armando Tineo Rivera (* 1948), römisch-katholischer Bischof
 Nathalie Tineo (* 1982), deutsche Popsängerin
 Vincenzo Tineo (1791–1856), italienischer Botaniker